Chalidi, al-Chalidi:
 Husejn al-Chalidi (1895–1966) – palestinský politik
 Jusuf al-Chalidi (1829–1907) – arabský starosta Jeruzaléma
 Mustafa al-Chalidi – v letech 1938–1944 arabský starosta Jeruzaléma

Externí odkazy 
 

Arabská příjmení